Davis Cup 1980 byl 69. ročníkem Davis Cupu, nejvýznamnější soutěže mužských tenisových reprezentací. Byl posledním ročníkem, který se hrál systémem kontinentálních zón, od roku 1981 byla z šestnácti nejlepších týmů vytvořena Světová skupina. Zúčastnilo se ho 52 zemí. Vítězem se poprvé v historii stalo mužstvo Československa, které ve finále hraném 5.–7. prosince 1980 v pražské Sportovní hale porazilo Itálii. Vítězný tým tvořili Ivan Lendl, který vyhrál všech deset svých zápasů, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš, nehrajícím kapitánem byl Antonín Bolardt a trenéry Pavel Korda a Petr Huťka.

V úvodním zápase porazil Šmíd Adriana Panattu, ačkoli k zápasu nastoupil se žaludečními problémy. Finále se hrálo v bouřlivé atmosféře, kterou poznamenaly protesty italských hráčů i fanoušků proti některým výrokům rozhodčích, Italové se nezúčastnili závěrečného vyhlášení vítězů. Předseda Mezinárodní tenisové federace Philippe Chatrier však prohlásil, že chyby byly rozděleny na obě strany a rozhodně neovlivnily výsledek utkání. V prvních třech zápasech italští tenisté ztratili vedení, deník L'Unità k tomu napsal: „Panatta tvrdí, že nešlo o úbytek fyzických sil. Pak ovšem nemůže jít o nic jiného než o převahu československých tenistů nad našimi. Zvítězili prostě lepší.”

Americká zóna 
Postupující:

Pavouk

Východní zóna 
Postupující:

Pavouk

Evropská zóna 
Postupující:  a

Zóna A

Předkolo 
 –  1:4

Pavouk

Zóna B

Předkolo 
 –  1:4

Pavouk

Interzóna

Semifinále

Finále

Reference

Externí odkazy 
 
 Davis Cup

 
Tenis v roce 1980